Bank Brussel Lambert, een bank, deel van de ING Groep
Bond Beter Leefmilieu, Vlaamse koepelorganisatie van milieu- en natuurverenigingen
Buys Ballotlaboratorium op het Utrecht Science Park, voorheen De Uithof
Beroepsbegeleidende leerweg, een leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland
Basisberoepsgerichte leerweg, een leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Nederland
Basketball Bundesliga, een Duitse basketbalcompetitie
BBL-pijpleiding (Bacton Balgzand Line), een aardgastransportleiding
vat (eenheid), (barrel), een inhoudsmaat
be back later (tot later), zie lijst van internetjargon
Brede Beweging Lokaal, een lokale politieke partij in Eindhoven
Besluit bouwwerken leefomgeving, een Nederlandse overheidsregeling
Brazilian butt lift, een cosmetische ingreep